Krahnen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Krahnen (1916–2015), deutscher Bankier
 Jan Pieter Krahnen (* 1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Alter Kran